Глен Кэмерон Сатер (; ) — канадский хоккейный тренер и менеджер, в настоящее время занимающий посты президента и генерального менеджера команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Сатер наиболее известен своей работой в «Эдмонтон Ойлерз», которых он четыре раза привёл к победе в кубке Стэнли в качестве тренера и ещё один раз — как менеджер команды. В 1997 году он был введён в Зал хоккейной славы.

Биография 
Сатер родился в городе Хай-Ривер в провинции Альберта. На юниорском уровне Сатер в 1963 году выиграл Мемориальный кубок, выступая за «Эдмонтон Ойл Кингз». На профессиональном уровне он начал выступать в 1964 году за «Мемфис Уингз» — команду из системы «Детройт Ред Уингз». Через год права на него приобрели «Бостон Брюинз». Сатер провёл два сезона в фарм-клубе «Оклахома-Сити Блейзерс» и во втором из них, сезоне 1966—67 годов, дебютировал в НХЛ в составе «Брюинз». На следующий год Сатер стал основным игроком «Бостона», а команда, в которой играли Бобби Орр и Фил Эспозито, впервые за долгое время вышла в плей-офф. В 1969 году Сатера обменяли в «Питтсбург Пингвинз». В последующие годы он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Норт Старз». Всего Сатер провёл в НХЛ 10 сезонов и 658 игр, в которых набрал 192 очка.

В 1976 году Сатер перешёл в «Эдмонтон Ойлерз» — команду из родной для него Альберты, игравшую во Всемирной хоккейной ассоциации. Сезон 1976-77 годов стал для Сатера последним в карьере игрока. В конце сезона Сатера назначили играющим тренером команды. Летом 1978 года «Ойлерз» подписали контракт с семнадцатилетним Уэйном Гретцки. В сезоне 1978-79 «Ойлерз» дошли до финала плей-офф ВХА, где команда проиграла «Виннипег Джетс». Перед началом сезона 1979-80 «Ойлерз» и ещё три команды ВХА вошли в состав НХЛ.

В первом сезоне «Ойлерз» заняли четвёртое место в дивизионе и вышли в плей-офф. По окончании сезона Сатер получил пост генерального менеджера и назначил вместо себя тренером Брайана Уотсона, однако после неудачного начала сезона вновь назначил тренером самого себя. На драфте 1980 года Сатер выбрал будущих звёзд Пола Коффи, Яри Курри и Энди Муга, которые добавились к Гретцки и задрафтованным годом ранее Марку Мессье и Гленну Андерсону. Через год Сатер взял в первом раунде драфта вратаря Гранта Фюра. В Эдмонтоне сформировалась команда-«династия», которая в течение десятилетия выиграла пять кубков Стэнли. В 1983 году «Ойлерз» проиграли в финале «Нью-Йорк Айлендерс». В следующие пять лет (за исключением сезона 1985-86) «Эдмонтон» четыре раза выигрывал кубок Стэнли, и в 1986 году за работу с командой Сатер был удостоен Приза Джека Адамса, ежегодно вручаемого лучшему тренеру НХЛ. В 1988 году владелец команды Питер Поклингтон обменял Гретцки в «Лос-Анджелес Кингз», а в следующем году после поражения в плей-офф от «Кингз» Сатер ушёл с поста главного тренера, назначив Джона Маклера. В 1990 году «Ойлерз», ведомые Марком Мессье и Крейгом Симпсоном, снова выиграли кубок.

После потери оставшихся ведущих игроков «династии» в начале 1990-х «Ойлерз» перестали быть значимой силой в НХЛ. Команда не выходила в плей-офф четыре года подряд начиная с сезона 1992-93 годов.

После окончания очередного сезона в 2000 году Сатер покинул пост генерального менеджера «Ойлерз» и сменил Нила Смита на посту президента и генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс». В начале 2000-х Сатер дважды — после увольнения Брайана Тротье и Рона Лоу — принимал на себя обязанности главного тренера, но оба раза неудачно, в общей сложности как тренер он одержал 33 победы в 90 матчах, а его команда не попадала в плей-офф. После локаута в сезоне 2004/2005 «Рейнджерс» при Сатере на посту менеджера и под руководством сначала Тома Ренни, а затем Джона Тортореллы стали постоянными участниками плей-офф, пропустив только розыгрыш 2010 года.

Как тренер сборной Канады Сатер выиграл кубок Канады в 1984 году и чемпионат мира в 1994 году и занял второе место на кубке мира 1996 года.

Статистика

Игрок

Главный тренер

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»
Тренеры «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джек Адамс Эворд
Тренеры сборной Канады по хоккею с шайбой
Зал славы хоккея с шайбой
Генеральные менеджеры — обладатели Кубка Стэнли